

Toponymie 
 Antioch est une ville américaine de Californie.
 Antioch est un village américain de l’Illinois.
 Antioch est un village américain de l'Ohio.
  est une ville américaine de Tennessee.

Personnage 
 Antioch (ou Antioh) Cantemir (†1726) est un prince de Moldavie.

Fiction 
 Antioch Peverell est un personnage de l’univers de Harry Potter.
 La Sainte Grenade d'Antioche est une arme apparaissant dans le film Sacré Graal ! des Monty Python.
 Antioch : Scarlet Bay est un jeu vidéo créé par FibreTigre et sorti en 2022.

Autres 
 Antioch College est une université privée américaine située dans le village de Yellow Springs, dans l'État de l'Ohio.

Voir aussi 
 L’homonyme : 

Homonymie de localités aux États-Unis